O Campeonato Iugoslavo de Futebol de 1923 foi a primeira edição do Campeonato Iugoslavo de Futebol,vencida pelo Građanski Zagreb.o campeonato,que teve seis participantes, foi organizado em sistema eliminatório.

Participantes 
 JSD Bačka
 Građanski Zagreb
 Hajduk Split
 Ilirija Ljubljana
 SK Jugoslavija Belgrade
 SAŠK Sarajevo

Torneio

Primeira fase

Semifinais

Final

Ligações externas 
 tabela da competição no RSSSF

Futebol da Iugoslávia